Metal Black (с англ. «Металлическая чернота») — одиннадцатый альбом метал-группы Venom. Он был выпущен в 2006 году на лейбле Castle/Sanctuary. Это — последний альбом с участием гитариста Микуса. Название альбома — отсылка к альбому Black Metal — одному из самых известных LP группы.

Список композиций

Участники записи 
 Cronos — бас-гитара, вокал
 Mykvs — электрогитара
 Antton — ударные

Примечания 

Альбомы Venom
Альбомы Sanctuary Records